Barra do Garças kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Barra do Garças (ort), Mato Grosso, 
 Barra do Garças (kommun), Mato Grosso, 

Robotskapade Brasilienförgreningar